Азиатский клубный чемпионат 1967 года — первый розыгрыш клубного турнира под эгидой Азиатской конфедерации. Участие в соревновании приняло шесть команд. Представители Индии и Ирана отказались от участия. Первым обладателем трофея стал израильский «Хапоэль», сыгравший всего одну игру.

Результаты

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1967
Футбол в Азии в 1967 году